Fuchsbergas ist der litauische Name für die beiden ostpreußischen Orte:
 Fuchsberg, Kreis Fischhausen/Samland, siehe: Cholmogorowka, Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Fuchsberg, Kreis Königsberg/Samland, siehe: Semjonowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland